Hopman Cup 2017, oficiálně se jménem sponzora MasterCard Hopman Cup 2017, představoval 29. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu, kterého se tradičně účastnilo osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala v perthské aréně na dvorci se zatahovací střechou, na němž byl položen tvrdý povrch Plexicushion. Kapacita stadionu činila 12 489 diváků, ale během soutěže došlo k jejímu překonání.

Turnaj probíhal v termínu od 1. do 7. ledna 2017, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž označuje jako Oficiální mistrovství ITF smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF). Generálním sponzorem se poprvé stala společnost MasterCard.

Hopman Cup 2017 byl první oficiální událostí v kalendáři mužského či ženského tenisového okruhu v historii, s uplatněním formátu tzv. Fast4 tenisu zkrácených setů, a to v zápasech smíšené čtyřhry.

Na zápas mezi Švýcarskem a Německem zavítala 4. ledna 2017 do Perthské arény rekordní návštěva turnaje, jež činila 13 785 diváků. Jednalo se také o nejvíce navštívené tenisové utkání v historii Západní Austrálie. Na Hopman Cupu 2018 pak byla překonána.

Obhájcem titulu z roku 2016 byl Zelený tým Austrálie, který ve složení Darja Gavrilovová a Nick Kyrgios zdolal Ukrajinu 2:0 na zápasy.  Oba tenisté trofej obhajovali, ale skončili na posledním, čtvrtém místě skupiny B.

Druhou trofej na turnaji vybojovala Francie ve složení Kristina Mladenovicová a Richard Gasquet, kteří vyhráli všechny čtyři mezistátní utkání. Ve finále zdolali 2:1 na zápasy Spojené státy americké, reprezentované Coco Vandewegheovou a Jackem Sockem, když o výsledku rozhodla až závěrečná smíšená čtyřhra.

Startující 

Nejvýše postaveným mužem byla australská světová třináctka Nick Kyrgios a mezi ženami jeho krajanka Darja Gavrilovová, která startovala jako pětadvacátá hráčka žebříčku WTA.

Po patnácti letech se ve švýcarském týmu představila bývalá světová jednička a šampion z roku 2001 Roger Federer, jehož spoluhráčkou se stala debutantka Belinda Bencicová.

Světová jedenáctka a vítězka z roku 2012 Petra Kvitová se odhlásila 19. prosince 2016 pro nedoléčenou únavovou zlomeninu zánártní kosti pravé nohy. V českém družstvu ji nahradila Lucie Hradecká, která se v Perthu představí poprvé, a doplnila tak nominovaného Adama Pavláska. O den později se v prostějovském bytě stala Kvitová obětí loupežného přepadení. Řezná poranění na levé ruce způsobená útočníkem znamenala předpoklad minimálně půlroční rekonvalescence.

Herní systém 
Ve dvou čtyřčlenných skupinách A a B nastoupilo každé družstvo ke třem zápasům systémem „každý s každým“. Vítězové obou skupin se střetli ve finále.

Každé utkání družstev obsahovalo tři zápasy, dvouhru mužů i žen a závěrečnou smíšenou čtyřhru. Pořadí dvouher nebylo ustáleno. Někdy duel začali muži, jindy ženy. Singly se hrály na dva vítězné sety a všechny mohly být zakončeny tiebreakem. Smíšená čtyřhra se konala také na dvě vítězné sady, ale poprvé ve formátu tzv. Fast4 tenisu, do čtyř vítězných gamů setu. Za stavu her 3–3 následoval  tiebreak hraný do pěti vítězných míčů (bez nutnosti rozdílu dvou bodů). V mixu nebyla počítána „výhoda“ a po „shodě“ přímo následoval vítězný bod.

Kritéria pořadí v základní skupině 
Konečné pořadí v základní skupině se řídilo následujícími kritérii:
 nejvyšší počet vyhraných utkání
 nejvyšší procento vyhraných setů
 nejvyšší procento vyhraných her
 vzájemné utkání
 los mincí

Účastníci

Náhrada ve složení týmů

Turnaj

Skupina A

Francie vs. Německo

Švýcarsko vs. Velká Británie

Francie vs. Velká Británie

Švýcarsko vs. Německo

Německo vs. Velká Británie

Švýcarsko vs. Francie

Skupina B

Česko vs. Spojené státy americké

Austrálie vs. Španělsko

Spojené státy americké vs. Španělsko

Austrálie vs. Česko

Česko vs. Španělsko

Austrálie vs. Spojené státy americké

Finále

Francie vs. Spojené státy americké

Vítěz

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2017